Cybaeodes är ett släkte av spindlar. Cybaeodes ingår i familjen månspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Månspindlar
Cybaeodes